Автоматизированная почтовая станция  («почтомат», «постамат») — станция приёма и выдачи малогабаритных отправлений (заказов интернет-магазинов и компаний дистанционной торговли, пакетов документов и отправлений корпоративных клиентов, а также посылок).

Автоматизированная станция представляет собой терминал со множеством ячеек разных размеров: S (small — маленький), M (medium — средний), L (large — большой). Загрузка и получение отправлений в почтовую станцию происходит при помощи специальных кодов доступа, которые вводятся на сенсорном экране. Станции, как правило, устанавливаются в местах сосредоточения максимального потока горожан, что позволяет предоставить дополнительный комфорт пользователям благодаря возможности выбора ближайшего к дому терминала: на вокзалах, в крупных торговых центрах, гипермаркетах, офисных зданиях и на улицах города.

История создания 
Первая автоматизированная почтовая станция появилась в 2001 году в результате сотрудничества австрийской компании по средствам автоматизации KEBA и курьерской службы DHL в Германии. Успешный опыт распространился на другие страны Европы и мира. Автоматизированные почтовые станции сегодня можно найти, к примеру, в Австрии, Норвегии, Дании, Швеции и России.

Российский опыт 

Первым российским прототипом автоматизированной почтовой станции можно считать почтовый автомат — советское устройство, которое облегчало работу почты по приёму и обработке почтовой корреспонденции и продаже знаков почтовой оплаты.

Автоматизированные почтовые станции («почтомат» или «постамат») появились в России в конце 2010 года — компания PickPoint.

По данным мировой статистики, российский рынок считается одним из наиболее активно развивающихся. На сегодняшний день инновационный сервис представлен в России компаниями Logibox, PickPoint, QIWI Post и EMS Russian Post. Также на основе почтоматов планируется автоматизировать получение экзаменационных материалов ЕГЭ.

В 2014 году в вестибюле станции метро «Текстильщики» начал работу виртуальный магазин и почтомат.

В августе 2021 года Почта России запустила собственные почтоматы в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах «Почта банка» и в отделениях Почты. Всего установлено около 7,5 тыс. почтоматов. Почтоматы также появились на различных станциях московского метро. Помимо собственных почтоматов, Почта также стала выдавать заказы через почтоматы партнеров, среди которых — Халва и Teleport, а в будущем — еще и Hermes и PickPoint 

В апреле 2022 года Почта России начала тестировать полностью автономные почтоматы в подъездах жилых домов. Таким почтоматам не требуется подключения к электросети и интернету. Открытие ячейки происходит по одноразовому коду из смс.

В октябре 2021 года завод холодильного оборудования Polair представил модель постамата с холодильными ячейками под замороженные и охлажденные продукты — продуктомат.

Принцип работы автоматизированной почтовой станции 
Автоматизированные станции в России работают только на выдачу отправлений, но скоро они должны заработать, как европейские, и на приём отправлений. Для получения заказа в автоматизированной почтовой станции нужно указать соответствующий способ доставки при оформлении заказа в Интернет-магазине или компании дистанционной торговли.

Новый способ доставки обладает рядом преимуществ:
 быстрота получения
 отсутствие очередей
 большое количество точек для получения
 отсутствие необходимости ждать курьера
 возможность получения в формате 24/7
 возможность оплатить заказ на месте
 удобная система информирования с помощью SMS

Опыт Германии 
Круглосуточные автоматизированные пункты приёма и отправки посылок известны в Германии под названием Packstation («пакетная станция»). Разработкой концепта занимается курьерская служба DHL, дочернее предприятие немецкого концерна Deutsche Post AG. Пилотные версии были испытаны в немецких городах Дортмунде и Майнце в 2001 году. На сегодняшний день на территории Германии размещено около 2500 автоматизированных почтовых автоматов.

Функциональные возможности 
Почтовые станции Packstation, работающие по принципу камеры хранения, позволяют получать и отправлять посылки 24 часа в сутки в любой день недели. Для использования сервиса необходимо пройти регистрацию на сайте Paket.de, указав имя, адрес и номер мобильного телефона для получения одноразового кода транзакций mTAN. Зарегистрированным пользователям выдаётся особая «золотая клиентская карта» с магнитным кодом (Goldcard). Передача карты третьим лицам недопустима. На сегодняшний день услугами почтовых станций Packstation пользуются более двух миллионов человек. Ближайший терминал можно найти по поиску на сайте или загрузив специальное приложение для смартфонов от DHL. Регистрация и услуги по использованию почтовой станции бесплатные.

Получение посылки 
При каждом новом заказе пользователь имеет возможность выбрать между доставкой посылки на дом или в почтовую станцию. В последнем случае в графе адрес указывается номер клиента, выданный при регистрации, номер и адрес терминала, индекс и название города. Как только посылка оказывается в ячейке, зарегистрированный пользователь получает смс или электронное письмо с информацией о её местонахождении и код mTAN, необходимый для её получения. Забрать посылку можно в течение девяти рабочих дней, по истечении которых посылка возвращается отправителю. В случае неисправности станции или отсутствия свободных ячеек, а также если размер посылки превышает допустимые, посылка перенаправляется в почтовый филиал или другой почтовый автомат, о чём клиент уведомляется посредством мобильного сообщения.

Примечания 

Почта
Почтовая станция